Diablo (attractie), een kermisattractie van het bedrijf Mondial Rides
 Diablo (band), een metalband
 Diablo (computerspelserie), een serie hack-and-slash games
 Diablo (computerspel), het eerste spel uit bovenvermelde reeks
 Diablo (film), een Amerikaanse film uit 2015 
 Diablo (wind), weerfenomeen in Californië
 Diablo Blvd, een Belgische band
 Diablo Cody, het pseudoniem van de Amerikaanse scenarioschrijfster Brook Busey
 Lamborghini Diablo, een model van het merk Lamborghini

Aardrijkskunde 
 Diablo (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Diablo Range, een bergketen in Californië
 Mount Diablo, een berg in de Amerikaanse staat Californië
 Diablo (rivier), een rivier in Arizona

Zie ook 
 Diabloceratops, een geslacht van plantenetende ornithischische dinosauriërs
 Diabolo (doorverwijspagina)